Vingt Ans après peut désigner :
 Vingt Ans après, roman d'Alexandre Dumas ;
 Vingt Ans après, album de bande dessinée écrit par Jean Van Hamme et dessiné par Dany ;
 Vingt Ans après, film muet français réalisé par Henri Diamant-Berger.